Moretó (Argelaguer),, mas a la plana, proper al nucli urbà d'Argelaguer (la Garrotxa) 
 Farinera Moretó, construcció fabril de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 
 Moretó de plomall o de puput, ocell
 Moretó buixot (Aythya marila), ocell de la família dels anàtids (Anatidae) que cria als llacs de la tundra de la zona holàrtica 
 Moretó capvermell (Aythya ferina), ànec cabussador de l'ordre dels anseriformes